Oberneukirchen kan syfta på:

Geopgrafi

Tyskland 

 Oberneukirchen, Oberbayern – kommun, Bayern, Oberbayern,

Österrike 

 Oberneukirchen (kommun), Oberösterreich, Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung,